Europamästerskapen i fäktning hade premiär 1981, och avgjordes fram till 1981. Tävlingarna låg sedan nere, men återkom 1991.

Tävlingar
1981 : Foggia, Italien
1982 : Mödling, Niederösterreich, Österrike
1983 : Lissabon, Portugal
1991 : Wien, Österrike
1992 : Lissabon, Portugal
1993 : Linz , Oberösterreich, Österrike
1994 : Kraków, Polen
1995 : Keszthely, Ungern
1996 : Limoges, Frankrike
1997 : Gdańsk, Polen
1998 : Plovdiv, Bulgarien
1999 : Bolzano, Italien
2000 : Funchal, Portugal
2001 : Koblenz, Rheinland-Pfalz, Tyskland
2002 : Moskva, Ryssland
2003 : Bourges, Frankrike
2004 : Köpenhamn, Danmark
2005 : Zalaegerszeg, Ungern
2006 : İzmir, Turkiet
2007 : Gent, Belgien
2008 : Kiev, Ukraina
2009 : Plovdiv, Bulgarien
2010 : Leipzig, Sachsen, Tyskland
2011 : Sheffield, England, Storbritannien
2012 : Legnano, Italien
2013 : Zagreb, Kroatien
2014 : Strasbourg, Frankrike
2015 : Montreux, Schweiz
2016 : Toruń, Polen
2017 : Tbilisi, Georgien
2018 : Novi Sad, Serbien
2019 : Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
2022 : Antalya, Turkiet

Källor

Fotnoter

Fäktning
Fäktningstävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1981